Андрей Пащенко:
 Пащенко, Андрей Петрович (1894—?) — Герой Социалистического Труда.
 Пащенко, Андрей Филиппович (1885—1972) — русский советский композитор.